La expresión burundanga puede referirse a:
 La sustancia también conocida como escopolamina.
 La obra de teatro Burundanga, de Jordi Galceran.